Tadeusz Gawin – działacz polski na Białorusi
 Tadeusz Gawin – związkowiec